Campo santo puede referirse a:
 Campo santo, sinónimo de cementerio.
 Campo Santo, localidad del NOA de Argentina.

Enlaces externos